Masacrul de la Jilava a avut loc în noaptea de 26/27 noiembrie 1940, la Închisoarea Militară Jilava
 Asasinatele din pădurea Jilava (1941) au avut loc în cadrul Pogromului de la București